Fizeș se poate referi la:

 Fizeș, Caraș-Severin
 Fizeș, Hunedoara
 Fizeș, Sălaj

Altele 
 Râul Fizeș (dezambiguizare)

Toponime românești